Дейтон Калли (; род. 1946) — американский актёр шотландского происхождения. Наибольшую известность получил по ролям Чарли Аттера в телесериале «Дедвуд» и Уэйна Ансера в телесериале «Сыны анархии». Также он сыграл в нескольких эпизодах сериалов «C.S.I.: Место преступления» и «Плащ». В кинематографе снимается как правило в эпизодических ролях.

Келли-ветеран Военно-морского флота, служивший во время Вьетнамской войны.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки